Мастер Каламарка или Мастер из Каламарка (; XVII или XVIII век, Вице-королевство Перу) — неизвестный боливийский художник, принадлежавший к школе Куско, колониальному движению в искусстве, объединившему художников коренного происхождения, обученных испанской религиозной живописи, преимущественно в стиле барокко.

Наряду с Диего Киспе Тито и Басилио Санта Крус Пумакальяо, считается одним из наиболее известных представителей школы Куско. Жил и творил в колониальную эпоху в XVII веке в Вице-королевстве Перу на нынешней территории Боливии.

Известен прежде всего созданными им двумя сериями изображений ангелов для церкви г. Каламарка в современном боливийском департаменте Ла-Пас. Картины, написанные художником маслом на дереве считаются яркими примерами латиноамериканского барокко (barroco americano). Они демонстрируют свой собственный местный стиль, который сочетает в себе элементы понимания искусства и религии коренного населения, ввезенным из Европы, в сочетании цветов и выбора предмета изображения.

Картины мастера Каламарка

Примечания

Литература 
 Joseph J. Rishel, Suzanne L. Stratton (2006). The Arts in Latin America, 1492-1820. Yale University Press. ISBN 978-0-300-12003-5.
 Donahue-Wallace, Kelly (2008). Art and architecture of viceregal Latin America, 1521-1821. UNM Press. ISBN 978-0-8263-3459-6.
 Walsham, Alexandra (2006). Angels in the early modern world. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-84332-4.
 Thomas DaCosta Kaufmann (2004). Toward a geography of art. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-13311-9.

Ссылки 
 Глобальное современное искусство XVII века

Художники религиозного жанра
Художники барокко
Художники Боливии
Художники XVII века
Художники XVIII века